Sharka Blue (Chomutov, 7 de abril de 1981) é uma atriz pornográfica checa. Foi indicada para o AVN Award de 2008 na categoria "Best Sex Scene in a Foreign-Shot Production" (Maison Erotique).

Biografia 
Estreou na indústria pornô soft core em 2002 com o fotógrafo Pierre Woodman, e mais cedo disse não ter interesse em gravar cenas hardcore, aparentemente para evitar que sua família tivesse conhecimento de suas atividades. No entanto, já pouco tempo depois de sua estreia, iniciou algumas cenas de sexo anal, no qual se tornou uma de suas principais especialidades.

Atua principalmente em filmes da produtora British Private Media.

Prêmios e indicações 
 2005: FICEB Award (Ninfa Prize) – Mejor actriz de reparto — venceu
 2006: AVN Award – Female Foreign Performer of the Year — indicada
 2007: AVN Award – Best Sex Scene in a Foreign-Shot Production – Hardcore Whores e por Sleeping with the Enemy — indicada
 2008: AVN Award – Best Sex Scene in a Foreign-Shot Production – Maison Erotique — indicada

Ligações externas 

 

Atores pornográficos da Chéquia
Naturais de Chomutov (cidade)